14-й выпуск Амстел Голд Рейс — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка длиной 237 километров со стартом в Херлене и финишом в Мерссене была проведена 14 апреля 1979 года. 

Победу на гонке, третий год подряд, одержал нидерландец Ян Рас из команды «TI-Raleigh-Mcgregor».

Участники 
На гонке стартовали 137 гонщиков. До финиша доехали 32 гонщика, представляющих 11 велокоманд.

Обзор 
За 22 км до финиша атаковал Ян Рас, к которому смогли присоединиться Хенк Люббердинг и Свен-Аке Нильссон. В Ротеме Рас легко от их уехал и в одиночку взял победу на гонке.

Результаты

Ссылки 
 
 Амстел Голд Рейс 1979 на CycleBase

1979 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 1979 году
Апрель 1979 года